Чишма-Баш — название населённых пунктов в России:

 Чишма-Баш — посёлок в Бугурусланском районе Оренбургской области.
 Чишма-Баш — село в Кукморском районе Татарстана.

См. также 
 Чишмабаш